Millies ist der Familienname folgender Personen:

 Henricus Christianus Millies (1810–1868), niederländischer lutherischer Theologe und Orientalist
 Jacques Millies, französischer Autorennfahrer